Il doppio del torneo di tennis Nagoya Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Glenn Layendecker e Simon Youl che hanno battuto in finale Nduka Odizor e Sandon Stolle 3-6, 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Andrew Castle /  Paul Wekesa (semifinali)
 Neil Borwick /  Gianluca Pozzi (quarti di finale)

 Glenn Layendecker /  Simon Youl (Campioni)
 Nduka Odizor /  Sandon Stolle (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nagoya Challenger 1991